Музей булатної зброї діє при Науково-технічному центрі «Булат НВР» — директор центру і музею — Володимир Володимирович Остапович.

Відомості 
Всі експонати виготовлені вручну по макетах столичного зброяра Володимира Остаповича (генерал козацтва, академік Міжнародної академії козацтва).

Усього в колекції — близько 500 екземплярів холодної зброї. Серед найпомітніших — копія меча короля Артура.

В експозиції музею кілька десятків ножів, кинджалів, мечів, шабель, мачете виготовлених майстрами центру з булатної сталі, секрет якої ними розгадано.
Серед відомих експонатів — акінак «Меч Революції», Меч другого Президента України, булатний кортик «Козацька слава» Третього Президента України, нагородні кортики, визнані МВС України офіційною нагородою Міністерства, ніж «Ярило» та інші.

Закрито після смерті засновника.
Туристи не приймаються.

Посилання 
 Сайт музею

Примітки 

Булатної зброї